Myzostoma bicaudatum är en ringmaskart som beskrevs av Richard Greeff 1883. Myzostoma bicaudatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bicaudatum